Koivulansaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Koivulansaari (ö i Tammerfors), Birkaland, 
 Koivulansaari (ö i Nordvästra Birkaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar